Ait Tamlil kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Aït Tamlil, ort, Tadla-Azilal, 
 Ait Tamlil (kommun i Marocko), Tadla-Azilal, Azilal Province, 

Robotskapade Marockoförgreningar